Bilfinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Bilfinger (1846–1902), württembergischer Theologe

 Carl Bilfinger (1879–1958), deutscher Staatsrechtler
 Eugen Bilfinger (1846–1923), deutscher Arzt, Autor, Naturheilkundler
 Georg Bernhard Bilfinger (1693–1750), deutscher Philosoph, Baumeister, Mathematiker und Theologe
 Georg Bernhard von Bilfinger (1798–1872), württembergischer Oberamtmann
 Gustav Adolf Bilfinger (1840–1914), deutscher Historiker, Pädagoge und Chronologe
 Hermann von Bilfinger (1843–1919), württembergischer General der Infanterie sowie Generaladjutant von Wilhelm II. von Württemberg
 Paul Bilfinger (1858–1928), deutscher Brückenbauingenieur
 Rudolf Bilfinger (1903–1996), deutscher Jurist 
 Wilhelm Vischer-Bilfinger (1808–1874), Schweizer klassischer Philologe

Siehe auch:
 Bilfinger SE, deutscher Industriedienstleister, vormals Bilfinger Berger
 Bilfinger Power Systems GmbH
 Bilfinger Construction GmbH
 Bilfinger Industrial Services GmbH
 Bilfinger Piping Technologies GmbH